Вальфогона-де-Риукорб ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 10,97 км². Население — 114 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Ayuntamiento de Vallfogona
  Instituto Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Таррагоны